Адамово може бити:
  Адамово (Велике Лашче), насеље у општини Велике Лашче, Словенија
 Адамово, више насеља у Белорусији
 Адамово, више насеља у Русији
 Адамово, више насеља у Пољској